"Hobo" pode ser:
 Hobo, fonte tipográfica
 Hobo (sem-teto)
 The Hobo
 Hobo (Huila), cidade colombiana
 Hobo Johnson

Desambiguações de topônimos